Осим () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Осим, Амар (род. 1967) — боснийский футбольный тренер и бывший футболист.
 Осим, Ивица (1941—2022) — югославский футболист, югославский и боснийский футбольный тренер.